River Conon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Conon (vattendrag i Storbritannien, lat 57,59, long -6,33), Skottland, Highland, 
 River Conon (vattendrag i Storbritannien, lat 57,57, long -4,43), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar